Сезон 2000—2001 у Національній лізі А — 104-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Посилання 
 Тур за туром на RSSSF 

2001
Швейцарія
Швейцарія
2000 у швейцарському спорті
2001 у швейцарському спорті